Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2001/02 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 2001/02 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 149 Spieler ein, von denen 28 keinen Wettkampf verpassten. ŠK Sokol Vyšehrad - VISUS kam mit 10 eingesetzten Spielern aus, während beim SC A64 Lázně Slatinice und beim ŠK DP Holdia Prag die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich je 17.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Rafał Antoniewski (ŠK DP Holdia Prag) mit 9 Punkten aus 10 Partien. Je 8 Punkte aus 11 Partien erreichten Petr Virostko (ŠK Trinom Zlín) und Serguei Vesselovsky (TJ Jäkl Karviná). Přemysl Bělaška (ŠK Mahrla Prag) gewann seine einzige Partie und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2001); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2001), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2001; AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, LAT = Lettland, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

ŠK Hagemann Opava

ŠK Sokol Vyšehrad - VISUS

TJ TŽ Třinec

ŠK Ingem Plzeň ZČE

ŠK Trinom Zlín

ŠK Infinity Pardubice

TJ Jäkl Karviná

ŠK Mahrla Prag

ŠK Dům armády Prag

SC A64 Lázně Slatinice

ŠK DP Holdía Prag

TJ Bohemians Prag

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Siege finden keine Berücksichtigung.
 Petra Krupková hieß in der Saison 2000/01 Petra Mazáková.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2001
Schach 2002